SV, Sv e sv podem significar:
 Sv, símbolo da unidade de medida sievert;
 sv, código ISO 639 para língua sueca;
 Sv, código ISO 3166-1 alpha-2 para El Salvador.

Desambiguação